James Howard, Jim Howard ou Jimmy Howard peut désigner :
  (c.1640-1669), acteur américain ;
 James Howard (1606/1607-1688),  comte de Suffolk de 1640 à 1689 ;
  (1821-1889), agronome, politicien et industriel ;
 James Newton Howard (1951-), musicien et compositeur américain ;
 Jim Howard (1954-), coureur d'ultra-trail américain ;
 Jim Howard (1959-), athlète américain ;
 James Howard (1976-), ancien catcheur américain mieux connu sous le nom de Jamie noble ;
 Jimmy Howard (1984-), joueur de hockey sur glace professionnel.